Holton (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Holton (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.